Don Smith puede hacer referencia a:
 Don Smith, baloncestista estadounidense (1920-1996).
 Zaid Abdul-Aziz, baloncestista estadounidense nacido como Donald A. Smith (1946).
 Don Smith, baloncestista estadounidense (1951-2004).
 Don Smith, actor.
 Don Smith, motociclista británico (1937-2004).